Wenona peut désigner les lieux suivants :

 Wenona, une ville des comtés de Marshall et LaSalle, en Illinois aux États-Unis.
 , une communauté non-incorporée sur l'île de Deal dans le Maryland aux États-Unis.
 , un ancien village du Michigan, faisant dorénavant partie de Bay City aux États-Unis.

Voir aussi 
  à Sydney en Australie.